Ойконим

 Монай — название до 1948 года села Молочное
 Монай — название до 1945 года села Ковыльное
 Монай — название до 1948 года исчезнувшего села Малютка
 Монай — название до 1948 года исчезнувшего села Заречье